Ivan Fiodorov () est un nom russe. Il peut être :
  (? — 1427)
 Ivan Fiodorov (ca. 1525 — 1583), imprimeur russe
 Ivan Fiodorov (? — 1733), navigateur russe
 Ivan Fiodorov (1914 — 2011), pilote de chasse soviétique